Наим  — имя и фамилия. Носители фамилии:

 Наим, Мойзес (род. 1952) — политик и журналист.
 Наим, Яэль (род. 1978) — французско-израильская певица и автор песен.

См. также 
 Найим